

Села:
 Окопи — Львівська область, Львівський район (до 2020 року — Жовківський район)
 Окопи — Тернопільська область, Чортківський район (до 2020 року — Борщівський район)
 Окопи — колишнє село, нині у складі села Нетреба, Сарненський район, Рівненська область

Гора
 Окопи — гора в масиві Ґорґани (Українські Карпати)

Населені пункти та їхні частини
 Окопи — село в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Окопи — село в гміні Нова-Суха Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Окопи — село в гміні Суховоля Сокульського повіту Підляського воєводства
 Окопи — частина села Бобровники в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Окопи — частина села Рокитниця (Рокетниця) в гміні Рокитниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Окопи — лісова осада в гміні Дрелюв Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки